Masos:
Mas Joan (Sant Julià de Vilatorta): mas del terme de Sant Julià de Vilatorta, a Osona
Masjoan (Sant Pere de Vilamajor) o Masjoan: mas del terme de Sant Pere de Vilamajor, al Vallès Oriental
Mas Joan Roig o Can Joan Roig: mas del terme d'Espolla, a l'Alt Empordà

 Vegeu també:
Mas del Jan